Fünftakter steht für:

 einen Fünftakt-Motor, siehe Millermotor
 ein Versmaß mit fünf Takten, siehe Fünfheber